Села:
 Росохуватець — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Козівський район
 Росохуватець — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район

Див. також 
 Росохач